(Lago di) Occhi Neri – conosciuto anche come Lago di Lancone Mezzano, nell'Alta Corsica
 Occhi neri – possibile fenotipo del colore degli occhi
 Occhi neri – grasso nero che certi sportivi si applicano sugli zigomi
 Occhi neri (Les Yeux noirs) – film del 1935 diretto da Viktor Tourjansky

Musica 
 Occhi neri – Poesia Russa e Canzone di adalgiso Ferraris
 Occhi neri/Take Me – singolo di Marco Rancati del 1985
 Occhi neri – canzone di Piero Fabrizi cantata da Fiorella Mannoia nell'album Fragile del 2001

Pagine correlate 
 Occhio nero